Sabbatini ist der Familienname folgender Personen:

 Aurelio Sabbatini (1909–1987), luxemburgischer Bildhauer und Steinbildhauer
 Bettina Scholl-Sabbatini (* 1942), luxemburgische Bildhauerin und Plastikerin
 Enrico Sabbatini (1932–1998), italienischer Kostümdesigner und Szenenbildner
 Gaia Sabbatini (* 1999), italienische Mittelstreckenläuferin
 Galeazzo Sabbatini (1597–1662), italienischer Komponist und Musiktheoretiker
 Innocenzo Sabbatini (1891–1983), italienischer Architekt
 Jonathan Sabbatini (* 1988), uruguayischer Fußballspieler
 Lorenzo Sabbatini (ca. 1530–1576), italienischer Maler
 Luigi Antonio Sabbatini (1732–1809), italienischer Komponist und Musiktheoretiker
 Nicola Sabbatini (1574–1654), italienischer Architekt und Ingenieur
 Pietro Paolo Sabbatini (1600–1657), italienischer Komponist des musikalischen Barock, Musikdirektor und Musiker
 Rory Sabbatini (* 1976), südafrikanischer Golfspieler

Siehe auch:
 Sabatini
 Sabbadini